De Stedendriehoekderby is een derby tussen Go Ahead Eagles uit Deventer en AGOVV uit Apeldoorn. Na het faillissement de proftak van AGOVV in 2013 is de derby niet meer gespeeld. De stedendriehoek is de benaming voor het stedelijk gebied in Overijssel en Gelderland tussen en rondom de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen.

Uitslagen

Zie ook
 AGOVV
 Go Ahead Eagles
 Lijst met Nederlandse voetbalderby's

Voetnoten

Voetbalklassieker in Nederland
AGOVV
Go Ahead Eagles